Baratte ist der Familienname von:

 François Baratte (* 1947), französischer Archäologe
 Jean Baratte (1923–1986), französischer Fußballspieler und -trainer